Abhorrence steht für

 Abhorrence (brasilianische Band), eine ehemalige brasilianische Brutal-Death-Metal-Band
 Abhorrence (finnische Band), eine ehemalige finnische Death-Metal-Band